Лорент — фамилия:

 Лорент, Пётр Павлович (1898—1966) — советский военачальник, генерал-майор.
 Лорент, Эдуард Осипович (1911—1990) — советский автогонщик, заслуженный мастер спорта СССР.
 Лорент, Якоб Август (1813—1884) — немецкий учёный.

См. также 
 Лорентс
 Лорентц
 Лорентсен